Аллуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Аллуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале